Az 1983-as férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Rómában, Olaszországban rendezték 1983. augusztus 20. és augusztus 27. között nyolc válogatott részvételével. A tornát a Szovjetunió nyerte. A magyar válogatott ezüstérmes lett.

Lebonyolítás 
A nyolc csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Források 
 
 

F1983
Európa-bajnokság